Rjabinino () ist ein russischer Ortsname:
 Rjabinino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Korwlack, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Rjabinino (Perm), Siedlung in der Region Perm